Amerikai Egyesült Államok
 Underwood (Alabama)
 Underwood (Észak-Dakota)
 Underwood (Indiana)
 Underwood (Iowa)
 Underwood (Minnesota)
 Underwood (Washington)

 Ausztrália
 Underwood (Queensland)

 Egyesült Királyság
 Underwood (Newport), Wales
 Underwood (Nottinghamshire), Anglia

 Kanada
 Underwood (Ontario)

Nevek
 Underwood, keresztnév